Rörchen ist der deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Rörchen, ehemals im Kreis Greifenhagen; siehe: Rurka (Chojna) mit Kommende Rörchen
 Rörchen, ehemals im Kreis Naugard; siehe: Rurzyca (Goleniów)